

Hydronyme 
 La Gupie : rivière du sud-ouest de la France, affluent droit de la Garonne.

Toponymes 
 Castelnau-sur-Gupie : commune du sud-ouest de la France, située dans le département de Lot-et-Garonne (région Nouvelle-Aquitaine).
  Mauvezin-sur-Gupie : commune du sud-ouest de la France, située dans le département de Lot-et-Garonne (région Nouvelle-Aquitaine).
 Communauté de communes des Pays du Trec et de la Gupie communauté de communes de Lot-et-Garonne.

Voir aussi 
 Lagupie : commune du sud-ouest de la France, située dans le département de Lot-et-Garonne (région Nouvelle-Aquitaine).